Pers (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Pers (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Pers – potoczna nazwa kota perskiego